Сильеруэло-де-Сан-Мамес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 9,84 км². Население — 42 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии